Караим (значения):
 Караимы — немногочисленная этническая группа, происходящая от тюркоязычных последователей караимизма в Восточной Европе.
 Караимы — последователи караимизма.